Майкл Сіммс (1974) — американський професійний боксер, чемпіон світу серед аматорів.

Сіммс — переписна місцевість, штат Монтана
 Сіммс — переписна місцевість, штат Оклахома

Див. також 
 Сімс